Вівча́рик:

 Вівчарик (Phylloscopus) — рід птахів родини кропив'янкових (Sylviidae) до якого належать близько 40 видів.

 Вівчарик Михайло Миколайович (1941–2003) — український науковець — політолог, історик.
 Вівчарик Руслан Павлович (1973—2023) — український військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ик